A Corrente Kuro Shivo ou Kuroshio, é também chamada de Corrente do Japão; é uma corrente marítima que em conjunto com a corrente Oyashio, são responsáveis pelo Japão ser um polo pesqueiro.

Kuro-Shivo, ou Kuroshio é uma corrente quente, enquanto que a corrente Oyashivo é uma corrente fria. 

Ao encontro delas a Kuro-Shivo é a mais densa, ela acaba passando por debaixo da Oyashivo formando um redemoinho que traz para a superfície fitoplânctons, fazendo ter o aparecimento de cardumes beneficiando a atividade pesqueira.

Kuro Shivo
Hidrografia do Japão
Oceano Pacífico
Oceanografia